Fullblod kan avse:

 Fullblodshäst – en av de fyra blodstyper som man använder för att kategorisera hästar
Arabiskt fullblod – en hästras.
Engelskt fullblod – en hästras
Angloarabiskt fullblod – en hästras
Fullblod (TV-serie) – en TV-serie.
Fullblod (musikalbum) – ett musikalbum av Medina